

Toponyme

Cocody est une commune du département d'Abidjan située dans Abidjan nord ;
 Jardin botanique de Cocody ;
 Centre hospitalier universitaire de Cocody ;
 Université de cocody ;
 Musée municipal d'art contemporain de Cocody ;
 Jardin botanique de Cocody ;
 Cocody HBC, un club ivoirien de hand-ball basé à Abidjan.

Gare du Club-Med Cocody, une gare ferroviaire française.

Titres 

 Le Gentleman de Cocody, un film franco-italien réalisé par Christian-Jaque, sorti en 1965 ;
 Cocody Rock!!! est le second album du chanteur de reggae ivoirien Alpha Blondy, sorti en 1984.

Divers 
 Le Soleil de Cocody, une compagnie de danse et de théâtre créée à Abidjan en 1980.